famille
 famille Al Maktoum, la famille régnant sur l'émirat de Dubaï depuis le début du  ;

personnalités
 Ahmed al-Maktoum (1963-) un tireur sportif émirati ;
 Ahmed bin Saeed Al Maktoum (1958-), président de l'autorité de l'aviation civile de Dubaï, PDG et fondateur du groupe Emirates, président de Dubai World et de la compagnie d'assurance Noor Takaful ;
 Hamdane ben Mohammed Al Maktoum (1982-), le prince héritier de Dubaï, aussi connu sous le nom de Fazza sous lequel il publie ses poèmes ;
  ;
 Majid ben Mohammed Al Maktoum (1987-) le cinquième fils du cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, premier ministre de Émirats arabes unis et émir de Dubaï ;
 Maktoum ben Rachid Al Maktoum (1943-2006) l'émir de Dubaï de 1990 à sa mort, aussi vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis 1971 à 1979 et de 1990 à sa mort ;
 Maktoum ben Mohammed Al Maktoum (1983-), l'actuel vice-émir de Dubaï ;
 Mohammed ben Rachid Al Maktoum (1949-) un homme d'État émirien, émir de Dubaï, mais aussi vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis ;
 Rachid ben Mohammed Al Maktoum (1981-2015), le fils aîné de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, actuel émir de Dubaï, premier ministre, vice-précisent et ministre de la défense des Émirats arabes unis ;
 Rachid ben Saïd Al Maktoum (1912-1990), l'émir de Dubaï de 1958 jusqu'à sa mort en 1990, et, depuis leur création en 1971, le Vice-Président et Premier ministre des Émirats arabes unis ;
 Shamsa Al Maktoum (1981), une des vingt-trois enfants de l’émir de Dubaï (et Premier ministre des Émirats arabes unis) Mohammed ben Rachid Al Maktoum, enlevée en 2000 à l'instigation de son père4, et serait comme sa sœur Latifa, retenue contre son gré à Dubaï ;
 Suhail Al Maktoum, un pilote de rallyes émirati.